Алекса́н Амбарцу́мович Карапетя́н (, ) — советский и армянский политический деятель.

Биография 
28 марта 1950 года родился в Ереване.
 1969—1974 — Ереванский политехнический институт. Инженер-экономист.
 1986—1989 — Бакинская высшая партийная школа при ЦК КПСС.
 1974—1976 — работал старшим лаборантом кафедры инженерной гидрологии Ереванского политехнического института, одновременно секретарь комитета ЛКСМ инженерностроительного факультета.
 1976—1980 — второй, затем первый секретарь комитета ЛКСМ Ереванского политехнического института.
 1980—1985 — второй, затем первый секретарь парткома ПСМО «Ереванстрой».
 1985—1990 — инструктор отдела строительства и городского хозяйства, затем социально-хозяйственного отдела ЦК КПА.
 1991—1992 — начальник управления АО «Прометей-Закнефтегазстрой».
 1992—1995 — работал заместителем начальника, директором коммерческого центра СМО «Горстрой».
 1995—1996 — председатель ООО «АК и К».
 1996—1999 — генеральный директор армяно-болгарского СП «Армболинвест».
 1999—2003 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член фракции «Право и единение».
 2003—2007 — вновь депутат парламента. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Секретарь, первый заместитель председателя партии «Национальное единение». Член делегации Армении на парламентской ассамблее НАТО.
 С 2007 — первый заместитель председателя партии «Национальное единение».
 С 2012 — заместитель министра градостроительства Армении.
 5 августа 2014 — освобождён от должности заместителя министра градостроительства Армении по собственному желанию.

Скончался 8 марта 2015 года в Ереване.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Политики XX века
Политики XXI века
Депутаты Национального собрания Армении
Выпускники Национального политехнического университета Армении